Пенсу — район в Португалии, входит в округ Виана-ду-Каштелу.
 Пенсу — район в Португалии, входит в округ Визеу.

Составные названия 
 Сан-Висенте-ду-Пенсу — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Брага.